«No Goodbyes» — пятый и последний сингл The Subways, с их дебютного альбома Young for Eternity. Он был выпущен 12 декабря 2005 года.

Список композиций

Чарт

Примечания 

Синглы The Subways